Wronczyn ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Wronczyn, deutsch Hirschkrug, ehemaliger Wohnplatz der Gmina Maszewo (Powiat Krośnieński), Woiwodschaft Lebus
 Wronczyn (Pobiedziska), Dorf in der Gmina Pobiedziska, Woiwodschaft Großpolen
 Wronczyn (Stęszew), deutsch Krähwinkel, Dorf in der Gmina Stęszew, Woiwodschaft Großpolen